Chmel'nik – nome russo del centro abitato bielorusso di Chmjal'nik della Regione di Vicebsk nel Distretto di Bešankovičy
 Chmel'nik – nome russo del centro abitato bielorusso di Chmjal'nik della Regione di Vicebsk nel Distretto di Haradok
 Chmel'nik – nome russo del centro abitato polacco di Chmielnik del Voivodato della Santacroce
 Chmel'nik – nome russo del centro abitato ucraino di Chmil'nyk dell'Oblast' di Vinnycja
 Chmel'nik – nome russo del centro abitato ucraino di Chmil'nyk nell'Oblast' della Transcarpazia